Cet article recense les étoiles situées dans la constellation du Bouvier, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Bouvier
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 
 
 
 
 

Bouvier